Šíje má více významů:

 šíje (krk)
 pevninská šíje
 hrdlo hradby

Externí odkazy